Вячеслав Павлович Полонский (настоящая фамилия Гусин; , Санкт-Петербург — 24 февраля 1932) — русский, советский критик, редактор, журналист, историк.

Был редактором журналов «Красная нива», «Красный архив» и «Прожектор»,  журналов «Новый мир» (1926—1931), «Печать и революция» (1921—1929).

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге в семье часовщика. С 14 лет содержал себя собственным трудом и занимался самообразованием. С 1905 года участвовал в революционном движении, вступил в РСДРП (меньшевик). В 1907 сдал экзамен на учителя и поступил в Психоневрологический институт, откуда был исключён за руководство студенческой забастовкой и выслан на два года в Олонецкую губернию. После возвращения в Санкт-Петербург читал лекции по литературе. С февральской революции 1917 года — член группы социал-демократов-интернационалистов. В 1918 году вступил в РКП(б).

В 1918—1920 годах был председателем Высшего военного редакционного совета, руководил Литературно-издательским отделом Политуправления Красной армии, был лично знаком с Троцким.

С 1926 до 1931 года — главный редактор журнала «Новый мир». С 1929 года также был директором «Музея изящных искусств» (1929—1932), ныне — Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Занимался исследованием революционного плаката.

17 февраля 1932 года отправился из Москвы в командировку на Урал и Кузбасс и в дороге заболел. 22 февраля в тяжёлом состоянии был снят с поезда в Магнитогорске и доставлен в больницу, где у него диагностировали сыпной тиф при абсолютной аритмии сердечной деятельности. Скончался в 17 часов 24 февраля.

Похоронен 3 марта 1932 года в Москве на Новодевичье кладбище (3-й участок, 63-й ряд).

Литературная работа 
Некоторое время до его закрытия в 1925 г. был директором Высшего литературно-художественного института.

В 1926 году вошёл в первую редколлегию журнала «Историк-марксист».

В феврале 1927 года поместил в газете «Известия» статью «Заметки журналиста. ЛЕФ или блеф?», в которой выступил с жёсткой критикой ЛЕФовцев, считавших себя единственными настоящими представителями революционного искусства и конкурировавших на этом поле с пролетарскими группами «Октябрь» и ВАПП.

Реакцией на статью Полонского стал диспут литераторов (23 марта 1927 г.) под председательством В. М. Фриче, на котором выступали В. В. Маяковский (вступительное и заключительное слово), В. П. Полонский (дважды), В. Б. Шкловский, М. Ю. Левидов, И. М. Нусинов, Н. Н. Асеев, Л. Л. Авербах. Полемика между Маяковским и Полонским продолжалась и далее.

Работа в «Новом мире» 
Работая главным редактором «Нового мира», Полонский печатал много крупных и острых произведений русской литературы.

«Полонский напечатал в „Новом мире“ целый массив из „Жизни Клима Самгина“, „Море“, „Жестокость“, „Капитана Коняева“, „Живую воду“, „В грозу“ Сергеева-Ценского, „Восемнадцатый год“ и первую книгу „Петра Первого“ Алексея Толстого, „Кащееву цепь“ и „Журавлиную родину“ Пришвина, главы из „России, кровью умытой“ Артёма Весёлого, „М. П. Синягина“ Зощенко, пьесу Бабеля „Закат“, „Елень“ Соколова-Микитова, „Лейтенанта Шмидта“, отрывки из поэмы „Девятьсот пятый год“ и лирику Пастернака, стихи Есенина, Маяковского, Багрицкого, Мандельштама, Павла Васильева».

В 1926 году опубликовал «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка, и это вызвало большой скандал.

Полонского часто атаковала группа РАПП, с которой он активно полемизировал, обвиняя в передержках и извращении его высказываний.

«Новый мир» тогда достиг наибольшего тиража среди всех литературных журналов СССР.

Библиография 
 Михаил Александрович Бакунин (1814—1876). — М.: Гос. изд, 1920. — 168 с.
 
 Краткая история жизни Михаила Бакунина (1814—1876). Попул. очерк. — Изд. 2-е, доп. — [М.]: Новая Москва, 1924. — 228 с.
 
 
 
 
 Жизнь Михаила Бакунина. 1814—1876. Попул. очерк. — Изд.3-е, испр. и доп. — Л.: Прибой, [1926]. — 211 с.
 
 
 
 
 
  (три издания: 1928, 1929, 1930 гг.)
 
 
 
 
 
 Моя борьба на литературном фронте. Дневник. Май 1920 — январь 1932

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Вячеслав Полонский в «Журнальном зале» 
 
 Полонский Вяч. // Литературная энциклопедия 1929—1939 
 Вячеслав Полонский. Заметки о культуре и некультурности  // Красная новь. 1923. № 3.

Оппоненты русского авангарда
Директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Умершие от сыпного тифа
Умершие от аритмии